Rote Säule ist der Name folgender Berge:

 Rote Säule (Wallhornkamm), 2820 m, in der Venedigergruppe, Tirol
 Rote Säule (Tauernhauptkamm) 2993 m, in der Venedigergruppe, Tirol

Rote Säule steht für:

 Rote Säule (Berge), Grenzpfahl zwischen Berge und Menslage, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Rote Säule (Kobernaußerwald), Denkmal in Eberschwang, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich